Barsukov je priimek več oseb:
 Mihail Mihailovič Barsukov, sovjetski general
 Georgij Dimitrijevič Barsukov, sovjetski general
 Ivan Antonovič Barsukov, sovjetski general
 Vasilij Nikolajevič Barsukov, sovjetski letalski as

Glej tudi 

 Barsuk
 Borsuk

Ruski priimki